Натуральне число 1891
 1891 рік до нашої ери
 1891 рік нашої ери